Enga (provincie)
 Enga (volk)
 Enga (taal)